Określenie klasa ma kilka odrębnych znaczeń, jednak większość odnosi się do wyniku podziału czegoś na elementy lub podzbiory:

 Szkolnictwo
 klasa – termin w szkolnictwie oznaczający jedno z trzech pojęć:
 poziom nauczania uczniów, zwykle uzależniony od ich wieku
 o grupie uczniów uczęszczających razem na większość zajęć
 pomieszczenie, w którym odbywa się nauczanie

 Nauki ścisłe
 klasa – w informatyce pojęcie paradygmatu programowania obiektowego
 klasa – w biologii element systematyki roślin i zwierząt (zob. klasyfikacja biologiczna)
 klasa – w chemii i fizyce zbiór elementów lub zjawisk mających wspólną cechę (np. klasa związków organometalicznych lub klasa przemian adiabatycznych)
 klasa – w matematyce „obiekt”, do którego należą zbiory spełniające pewną formułę; istnieją klasy niebędące zbiorami (np. klasa wszystkich zbiorów)
 klasa abstrakcji – w matematyce element podziału zbioru za pomocą relacji równoważności (zob. warstwa)

 Transport
 klasa okrętu – grupa okrętów o zbliżonym przeznaczeniu, wielkości, cechach konstrukcyjnych i właściwościach bojowych
 klasa – w żeglarstwie kategoria jachtów, łodzi lub desek windsurfingowych o zbliżonych parametrach startujących w regatach
 klasa kolei
 klasa samochodu

 Pozostałe
 Klasa – amerykański film z 1983
 Klasa – francuski dramat obyczajowy z 2008, laureat LXI Festiwalu Filmowego w Cannes
 klasa – w miernictwie pojęcie określające dokładność pomiaru lub tolerancję wykonania
 klasa nominalna – jednostka klasyfikacji rzeczowników w niektórych językach
 klasa społeczna
 klasa energetyczna
 klasa ziemi
 klasa odznaczenia (orderu, medalu, krzyża, gwiazdy)
 klasa rozgrywkowa w sporcie
 klasa postaci w grach fabularnych

Zobacz też 
 kategoria systematyczna